David Berman (1967) – cantante e compositore statunitense
 David Berman (1973) – attore statunitense
 David Berman - montatore statunitense